Bartın, törökországi tartomány
 Bartın, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Bartın, az azonos nevű török tartomány székhelye
 Bartın folyó, folyó Törökországban